Procope steht für:
 Café Procope, Kaffeehaus in Paris

Procope ist der Familienname folgender Personen:
 Russell Procope (1908–1981), US-amerikanischer Jazz-Klarinettist und Altsaxophonist
 Ulla Procopé (1921–1968), finnische Keramikerin und Gestalterin

Siehe auch:
 Prokop
 Procopé